Чемпионат мира по снукеру среди любителей 2010 (, официальное название IBSF World Championship 2010) — главный любительский снукерный турнир 2010 года, проходивший с 4 по 15 декабря 2010 года в Сирии. Чемпионом мира среди мужчин стал таец Дечават Пумчжаенг, обыгравший в финале индийца Панкай Адвани со счётом 10:7. В женской части турнира победила предыдущая чемпионка, снукеристка из Гонконга Ын Оньи; в финале она выиграла у своей соотечественницы Джекки Ип со счётом 5:0.

Победитель мужского чемпионата автоматически получил право играть в мэйн-туре на следующий сезон.

Формат 

В мужской части турнир начался с групповой стадии. 85 игроков были разбиты на 11 групп. Матчи группового этапа и 1/32 финала игрались до 4 побед, 1/16—1/8 — до 5, четвертьфиналы — до 6, полуфиналы — до 7, финал — до 10. Примечательно, что по сравнению с предыдущим годом теперь некоторые игроки при выходе из группы попадали сразу в 1/16-ю благодаря своему высокому посеву; соответственно, снукеристы, вышедшие в плей-офф с более низкого места, начинали нокаут-раунд с 1/32-й.

В женской части сначала также прошла групповая стадия. 26 игроков были разбиты на 4 группы, в плей-офф (1/8 финала) выходили по 4 снукеристки, набравших наилучшие показатели по результатам первого этапа. Все матчи групповой стадии проходили до 3 побед, все игры плей-офф — до 4, за исключением финала, который проводился до 5 побед.

Результаты

Чемпионат среди мужчин

Плей-офф 

1/32 финала

Матчи до 4 побед

 Омар Алкоях 4:0 Такао Куримото  
 Андреас Плонер 4:3 Эйсса Аль-Саид  
 Аихб Хасан Нисуиф Нисуиф 4:2 Чань Ка Кинь  
 Анас Алмарзуки 0:4 Сохэйл Шахзад  
 Винни Калабрис 4:0 Линь Тан Хо  
 Ваэль Талат 4:3 Фирас Аль-Шамини  

 Димитрис Экономоу 0:4 Ахмад Саиф  
 Гэри Гиллард 0:4 Рой Столк  
 Стив Мифсуд 4:0 Карам Фатима  
 Юсеф Джахал 3:4 Надер Кхан Султани  
 Хайтхам Кхалил 0:4 Руне Кампе  
 Мохаммед Эльхами 3:4 Мохаммед Аль-Джоакар

Чемпионат среди женщин

Плей-офф

Чемпионат мира среди игроков до 21 года 

Этот турнир проходил с 31 июля по 10 августа 2010 года в Леттеркенни, Ирландия. Победителем стал англичанин Сэм Крейги, обыгравший в финале китайца Ли Хана со счётом 9:8. Высший брейк (139 очков) сделал также Сэм Крейги.

Женский аналогичный турнир не проводился.

Чемпионат мира среди ветеранов 

Турнир состоял в «основной программе», и проходил параллельно с мужским и женским чемпионатами. Победителем стал Филип Уильямс из Уэльса, обыгравший в финале тайца Тай Пичита, 6:4. Высший брейк сделал валлиец Даррен Морган — 130 очков.

Женский аналогичный турнир не проводился.

Брейки в мужском турнире 
 147, 122, 110, 106, 106 Родни Гоггинс
 139, 139, 133, 122, 113, 109, 106 Винни Калабрис
 135, 100 Ваэль Талат
 134, 124 Хусейн Вафаэй Аюри
 133 Мохаммед Раис Сен Захи
 132, 125, 110, 101 Дэниел Уэллс
 130, 102 Гарет Аллен
 127, 121, 110, 104 Ноппадол Сангнил
 118, 103 Тхор Чуан Леонг
 115, 114, 113, 109, 105, 105 Панкай Адвани
 115 Мартин Маккрудден
 113, 104 Рой Столк
 112, 106, 105 Лео Фернандес
 112 Стив Мифсуд
 111 Хабиб Субах
 110 Мухаммед Саджад
 107, 101 Карам Фатима
 107 Фирас Аль-Шамини
 105, 101 Алекс Борг
 102, 100 Имран Шахзад
 102 Пол Скопф
 101, 100 Дункан Беццина
 101 Дечават Пумчжаенг
 100 Мо Кин Хо

Брейки в женском турнире 
 70, 59, 51, 51, 43 Уэнди Янс
 53, 52 Анюйя Чандра
 52, 45, 43, 41 Ын Оньи
 45 Видия Пиллаи
 40 Ханна Джонс

Ссылки 
 Результаты чемпионата среди мужчин на сайте IBSF 
 Результаты чемпионата среди женщин на сайте IBSF 
 Результаты чемпионата среди игроков до 21 года на сайте IBSF 
 Результаты чемпионата среди ветеранов на сайте IBSF 

2010
2010 год в снукере